Microctenochira lugubris  — вид жуков щитоносок (Cassidini) из семейства листоедов.
Эндемики Южной Америки: Колумбия, Коста-Рика (Puntarenas, San Mateo, Turrialba), Панама (Bugaba, Panama).
Форма тела уплощённая. Растительноядный вид, питается растениями семейства астровые (Asteraceae: Wedelia calycina).

Примечания

Ссылки 
 Microctenochira lugubris (Boheman, 1855)

Microctenochira
Животные, описанные в 1855 году
Насекомые Южной Америки